Saint-Maximin (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Maximin (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Saint-Maximin (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy